Van Gelder betreft een achternaam die op de volgende personen betrekking kan hebben:
 Van Gelder (geslacht)
 Annemarie van Gelder (1955), Nederlands schrijver, politica en journalist
 Ben van Gelder (musicus), Nederlands saxofonist
 Ben van Gelder (voetballer) (1918-2003), Nederlands voetballer
 Betty Holtrop-van Gelder (1866-1962), Nederlands actrice en schrijfster
 Dick Van Gelder (1954), Belgisch dj
 Dirk van Gelder (1907-1990), Nederlandse tekenaar en graficus
 Dora Van Gelder (1904-1999), helderziende, theosoof en publicist
 Eugène van Gelder (1856-?), Belgisch kunstenaar en tekenaar
 Gideon van Gelder (?), Nederlands jazz-pianist
 Gordon Van Gelder (1966), Amerikaans sciencefiction-redacteur
 Hendrik Enno van Gelder (directeur) (1876-1960), museumdirecteur
 Hendrik Enno van Gelder (numismaticus) (1916-1998)
 Jack van Gelder (1950), Nederlands sportpresentator
 Jan Gerrit van Gelder (1903-1980), Nederlands kunsthistoricus
 Jochem van Gelder (1963), Nederlands televisiepresentator
 Johan van Gelder (1955), Nederlands journalist en publicist
 Julie Van Gelder (1993), Belgisch gymnaste
 Koos van Gelder (1908-1984), Nederlands voetballer
 Leon van Gelder (1913-1981), Nederlands hoogleraar onderwijskunde
 Machteld van Gelder (1965), Nederlands fotograaf, televisieproducent en -regisseur
 Max van Gelder (impresario)
 Max van Gelder (waterpoloër) (1924), Nederlands waterpoloër
 Paul van Gelder (1923-2012), Nederlands filmregisseur, tekenaar en striptekenaar
 Pieter van Gelder (1792-1868), Nederlands politicus en burgemeester van Wormerveer
 Pieter Smidt van Gelder, kunstverzamelaar en mecenas
 Rudy Van Gelder (1924-2016), Amerikaans geluidstechnicus
 Teus van Gelder (1949), Nederlands politicus voor de SGP
 Tinus van Gelder (1911-1991), Nederlands wielrenner
 Tyler van Gelder (?-?), Nederlands vlakwaterkanoër
 Wil van Gelder (1911-2007), Nederlands politicus voor de CHU
 Wim van Gelder (CDA) (1942), Nederlands politicus voor het CDA
 Wim van Gelder (PvdA) (1947), Nederlands politicus voor de PvdA
 Yuri van Gelder (1983), Nederlands gymnast 
 Huis Gelre (ook Van Gelder), adellijke titel 

Andere artikelen over Van Gelder:
 Van Gelder (band) een dialectband uit Venlo
 Hr.Ms. Jan van Gelder (1937), Nederlandse mijnenveger
 Van Gelder Papier, een papierconcern
 Crown Van Gelder B.V., een papierfabriek van dat concern
 Watertoren (Wormer Van Gelder), een watertoren op dat complex
 Geschiedenis van Gelderen